Tschitschagow steht für:
 Chichagof Island, Insel in Alaska

Personen:
 Dmitri Nikolajewitsch Tschitschagow (1835–1894), russischer Architekt und Hochschullehrer
 Michail Nikolajewitsch Tschitschagow (1837–1889), russischer Architekt und Hochschullehrer
 Nikolai Michailowitsch Tschitschagow (1852–1910), russischer Generalleutnant 
 Pawel Wassiljewitsch Tschitschagow (1767–1849), russischer Offizier
 Wassili Jakowlewitsch Tschitschagow (1726–1809), russischer Admiral